Buggy je lahki avtomobil z minimalno karoserijo in z izvencestnimi (offroad) sposobnosti.

Različni tipi Buggy-jev
Truggy (iz besed  TRUck and buGGY) 
Puščavski buggy - tudi sandrail
Baja Bug - na osnovi VW Hrošča
Lunarni buggy - lunarno vozilo
Močvirski buggy

Galerija

Glej tudi
 Citroën C-Buggy
 Izvencestno vozilo
 ATV
 Gamma goat

Reference

Avtomobili